Alagón (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza in de regio Aragon
 Alagón del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
 Alagón (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura
 Alagón (rivier), een zijrivier van de Taag in Spanje